Moments (album), muziekalbum van Boz Scaggs
 The Moments, Amerikaanse R&B-groep
 Moments (Belgische band), Belgische melodic hardcoreband
 The Moments (Engelse band), Engelse band uit het begin van de jaren zestig, met Steve Marriott